George Cholmondeley (2. hrabia Cholmondeley)
 George Cholmondeley (3. hrabia Cholmondeley)
 George Cholmondeley (wicehrabia Malpas)
 George Cholmondeley (1. markiz Cholmondeley)

Zobacz też